Марселлус Пернелл Касл (иногда Марцелус Кестл; , известный также как ; 1849—1917) — английский филателист, президент Королевского филателистического общества Лондона (1913—1917), первый редактор журнала  («Лондонский филателист», 1892—1917).

Образование и род занятий 
Выпускник  Кингс-колледжа в Лондоне. По роду занятий Касл был владельцем пивоварни «Альбион» () в Брайтоне, а также служил мировым судьёй.

Вклад в филателию 
М. Касл был президентом двух филателистических обществ — Хартфордшира () и Брайтона и Суссекса ().

В 1879 году он вступил в Королевское филателистическое общество и был избран членом совета общества в 1881 году. Касл стал вице-президентом в 1891 году после смерти Томаса Таплинга. В 1902 году Касл ушёл в отставку с поста вице-президента, и его преемником был Линдси, Джеймс, 26-й граф Кроуфорд. Касл также входил в экспертный комитет общества.

В 1913 году М. Касл стал президентом Королевского филателистического общества и занимал этот пост до самой своей смерти в 1917 году.

В период с 1892 по 1917 год Марселлус Касл был также первым редактором журнала , кроме десяти номеров в 1892—1893 годах, когда он состоял членом редакционной коллегии.

Филателистическими интересами Касла было коллекционирование почтовых марок штатов Австралии и Европы; в этих областях он создал крупные коллекции. В частности, его специализированная коллекция Австралии и британских колоний в Океании была продана в 1894 году за 10 тысяч фунтов стерлингов, после чего Касл сконцентрировался на собирании марок Европы. Европейская коллекция Касла разрослась до 67 томов и была продана в 1900 году У. У. Манну (; 1848—1915) за 27,5 тысяч фунтов стерлингов. Вторую свою коллекцию Австралии Касл реализовал в 1905 году за 5750 фунтов стерлингов.

М. Касл выиграл золотую медаль за свой экспонат  на .

Почётные звания и награды 
Касл удостоился чести быть внесённым в «Список выдающихся филателистов» в качестве одного из «отцов филателии». Он был также награждён медалью Линденберга в 1909 году.

В 1911 году Марселлус Касл был удостоен членства в Королевском Викторианском Ордене короля Георга V и получил соответствующую награду.

См. также 
 Королевское филателистическое общество Лондона
 Список выдающихся филателистов

Примечания

Литература 

 Левитас Й. Я., Басюк В. М. Кестл Марцелус // Все про марки / Й. Я. Левитас, В. М. Басюк. — : Реклама, 1975. — С. 17. — 238 с. —  экз.

Лауреаты Списка выдающихся филателистов